В парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Ліндсі Девенпорт і Ліза Реймонд виграли титул, у фіналі перемігши пару Жустін Енен і М Шонессі 6–4, 6–7(4), 7–5.

Сіяні пари 

 Кімберлі По /  Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Кара Блек /  Олена Лиховцева (1-ше коло)

 Мартіна Хінгіс /  Анна Курникова (півфінал)
 Кім Клейстерс /  Барбара Шетт (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix